Port lotniczy Zielona Góra-Babimost
 Independent Evaluation Group – zespół Banku Światowego
 Leibniz-Institut für Geschichte w Moguncji